Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Libyen:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Quellen und Anmerkungen 

!Libyen, Berge
!
Libyen, Berge